Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt Houston im US-Bundesstaat Texas seit deren Gründung im Jahr 1837 auf.

Weblinks 
 Liste der Bürgermeister von Houston (City of Houston)

Houston
!
Burgermeister Houston